Heimeran kann sich auf folgendes beziehen:
 Ernst Heimeran, deutscher Autor
 Ernst-Heimeran-Verlag, Buchverlag in München (1922–1980)
 althochdeutscher Männername, dessen latinisierte Form Emmeram oder Emmeran lautet (z. B. Heimeranplatz)
 gebräuchlicher Ortsname in Bezug auf Emmeram von Regensburg